Dzongkha, de officiële taal van Bhutan
Dzongka (regio), een voormalig bestuursgebied in Tibet (13e-14e eeuw)